Vosička může být:
 pestřenka – nebodavý dvoukřídlý hmyz podobný vosám, charakteristický svým letem (rychlým, trhaným, i vznášením se na místě)
 vosa – zdrobnělina nebo označení pro zvláště malou vosu, případně i jiného zástupce řádu blanokřídlého hmyzu
 Vosička (příjmení) – české příjmení
 osa malých rozměrů (nespisovně) – tyčka umožňující otáčení např. kola, hřídelka